Копа Америка Сентенарио е 45-ото издание на футболния турнир Копа Америка, проведено в САЩ.

Това е специално издание по случай 100-годишнината на турнира, проведен за първи път през 1916 г. в Аржентина. То е и първото издание в историята, което се провежда извън Южна Америка – в САЩ между 3 юни и 26 юни 2016 г.

Участват всички 10 отбора от КОНМЕБОЛ: , , , , , , , ,  и  (шампион от предишното издание), както и 6 отбора от КОНКАКАФ: домакините , традиционният гост  и , ,  и .

Тъй като това е специално издание, нарушаващо 4-годишния цикъл на турнира, победителят в него няма да участва на Купата на конфедерациите през 2017 г.; право на участие на него печели Чили като шампион на Копа Америка през 2015 г.

Финалистите от предходното издание  и  отново достигат до финала. Отборът на Чили успява да защити титлата си след изпълнение на дузпи, тъй като мачът завършва с нулево равенство в редовното време и продълженията. За чилийците това е втора титла от Копа Америка. За Аржентина това е трети пореден загубен финал, след загуба от  на Световното в Бразилия през 2014 г. и Копа Америка 2015. Тимът не е печелил голяма титла от Копа Америка 1993.

Планиране, избор на домакин и проблеми с корупция 
В началото на 2012 г. временно изпълняващият по това време длъжността на президент на КОНКАКАФ Алфредо Хавит обявява идеята за провеждане на турнир по случай стогодишнината на Копа Америка, в който да участват отбори от двете конфедерации. Тогавашният президент на КОНМЕБОЛ Николас Леос споменава Мексико като възможен домакин на турнира, изтъквайки редовното участие на страната като гост в Копа Америка, както и на мексикански отбори в южноамериканските клубни турнири, докато президентът на Еквадорската футболна федерация предлага общо домакинство на Мексико и САЩ. Хавит, от своя страна, предлага САЩ, защото в сравнение с Мексико разполага с по-добри инфраструктура и пазар, а освен това посещаемостта би била по-висока. През юли 2012 г. Николас Леос и новоизбраният президент на КОНКАКАФ Джефри Уеб провеждат първи сондиращи разговори в Сао Пауло. На 24 октомври 2012 г. КОНМЕБОЛ обявява на сайта си провеждането на този турнир в САЩ, но от КОНКАКАФ и Футболната федерация на САЩ опровергават това съобщение, заявявайки, че идеята все още продължава да бъде на фаза преговори. В крайна сметка на 1 май 2014 г. на обща пресконференция двете конфедерации официално потвърждават провеждането на турнира. Пет месеца по-късно ФИФА включва турнира в официалния си календар, с което клубните отбори са задължени да освободят повиканите в националните отбори свои играчи. В средата на 2015 г., в разгара на корупционния скандал във ФИФА, се появяват съмнения, че турнирът може и да не се състои, заради съмнения, че компанията Датиса е раздала над 100 милиона долара под формата на подкупи, за да си осигури търговските права за изданията на Копа Америка от 2015 до 2022 г., включително 35 милиона долара за Копа Америка Сентенарио а след разследваните за корупция – не само за този турнир – са Леос, Уеб, както и други функционери от КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ. В крайна сметка на 23 октомври същата година КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ и Футболната федерация на САЩ обявяват, че са прекратили взаимоотношенията си с Датиса и турнирът ще се проведе по план.

Стадиони и градове домакини 
На 8 януари 2015 г. са обявени 24 метрополни региона в 19 щата, които са изявили желание да домакинстват на мачове от турнира. Това са Атланта (Джорджия), Балтимор (Мериленд), Бостън (Масачузетс), Вашингтон (федерален окръг Колумбия), Голям Ню Йорк (Ню Йорк/Ню Джърси), Далас (Тексас), Денвър (Колорадо), Детройт (Мичигън), Джаксънвил (Флорида), Индианаполис (Индиана), Канзас Сити (Мисури), Кливлънд (Охайо), Лос Анджелис (Калифорния), Нашвил (Тенеси), Орландо (Флорида), Сан Диего (Калифорния), Сан Франциско (Калифорния), Сейнт Луис (Мисури), Сиатъл (Вашингтон), Тампа (Флорида), Филаделфия (Пенсилвания), Финикс (Аризона), Хюстън (Тексас) и Чикаго (Илинойс). Финалният списък по план трябва да бъде оповестен през месец май същата година и да съдържа между осем и тринадесет стадиона с минимален капацитет 50000 зрители. Това обаче не се случва и спекулациите за отмяна на турнира се засилват, но на 19 ноември градовете и стадионите домакини са обявени официално.

Стадиони

Отбори 
В турнира участват всички десет отбора от КОНМЕБОЛ и шест от КОНКАКАФ. От шестте директна покана за участие получават САЩ (като домакини) и Мексико. Останалите четири места заемат Коста Рика като носители на Копа Сентроамерикана през 2014 г., Ямайка като носители на Карибска Купа през 2014 г. и Хаити и Панама, които печелят квалификационните плейофи измежду четирите отбора с най-предно класиране на Златната купа на КОНКАКАФ през 2015 г., които не са сред участниците по горните критерии.

Баражи в зона КОНКАКАФ 
В турнира за Златната купа на КОНКАКАФ през 2015 г. класиралите се вече отбори на Мексико, Ямайка, САЩ и Коста Рика заемат съответно първо, второ, четвърто и седмо място. Така за баражите се класират финиширалите на трето, пето, шесто и осмо място състави на Панама, , Хаити и . Двойките се определят от класирането на отборите, като по предното класиране на Панама дава предимството да се изправи срещу най-ниско класиралият се тим на Куба. Баражите се състоят от един мач без реванш и се провеждат на стадион Ромел Фернандес в Панама.

 се класира за турнира.

 се класира за турнира.

Формат 
16-те отбора са разделени по четири в четири групи, в които играят по веднъж всеки срещу всеки. Първите два отбора от всяка група продължават във фазата на директните елиминации. В тази фаза, с изключение на финала, при равенство в редовното време се преминава директно към изпълнение на дузпи, а на финала първо се играят продължения.

Жребий 
На 17 декември 2015 г. са обявени урните за жребия и датите на мачовете. В първа урна са поставени водачите на групите: САЩ (като домакин) – Група A, Аржентина (като най-високо класираният отбор от КОНМЕБОЛ в ранглистата на ФИФА) – Група D, и Бразилия и Мексико (като най-успешните отбори от КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ за изминалите 100 години) – Групи B и C. Останалите осем отбора от КОНМЕБОЛ попадат в урни 2 и 4, разпределени на базата на ранглистата на ФИФА към декември 2015 г., а четирите тима от КОНКАКАФ – в урна 3. Жребият се тегли на 21 февруари 2016 г. във Ню Йорк. Определянето на Бразилия, Мексико и Аржентина като водачи на групи поражда известни критики, от една страна защото Уругвай е печелил повече пъти Копа Америка в сравнение с Бразилия и Аржентина, и от друга, защото Чили е настоящият носител на трофея.

Състави 

Всеки отбор се състои от 23-ма футболисти, трима от които вратари. Крайният срок за заявяване на тимовия списък е 20 май 2016 г., като промени заради сериозно контузени футболисти могат да бъдат направени и след този срок най-късно до 24 часа преди първия мач на съответния отбор.

Съдии

Маркетинг

Официална топка и официална песен 
Топката, с която се играят мачовете е произведена от Найк и се нарича Ордем Сиенто. Основният ѝ цвят е бял, като черни линии очертават петоъгълиници, в които има червени шарки.

Официалната песен на турнира се нарича Superstars и се изпълнява от американските рапъри Питбул и Беки Джи. Освен нея, на финала на живо ще бъде изпълнена и Breaking All the Rules на англо-американския рок певец Питър Фрамптън.

Спонсори 
 Анхойзер-Буш ИнБев (Брама, Будвайзер, Килмес, Корона)
 Делта Еър Лайнс
 Кока Кола
 Макита
 Мастъркард
 Найк
 PPG Индъстрис (КОМЕКС)
 Проктър и Гембъл (Ариел, Викс, Жилет, Оръл-Б, Памперс, Head & Shoulders)
 Самсунг
 Спринт
 Стейт Фарм
 ТАГ Хойер
 Тотал
 Форд

Телевизионни права 
Правата за турнира не са закупени от нито една българска телевизия. Мачовете могат да се гледат на живо по телевизията в над 60 държави – шестнадесетте участници в турнира; Азербайджан, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Република Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Русия, Сърбия, Турция, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Швеция; Гватемала, Канада и Карибите; Австралия, Виетнам, Израел, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Мианмар, Нова Зеландия, Сингапур, Тайван, Тайланд, Филипини, Южна Корея и държавите от Субсахарска Африка.

Откриване 
Церемонията по откриването на турнира се провежда преди първия мач между домакините и Колумбия на Ливайс Стейдиъм. Свои песни изпълнямат колумбийския регетон певец Джей Балвин, американският певец Джейсън Деруло и канадската реге фюжън група Меджик!.

Групова фаза 
Във всяка група се играе на принципа всеки срещу всеки; така се изиграват общо по шест мача на група. Критериите за класиране са:

1. Точков актив  2. Голова разлика  3. Отбелязани голове  4. Резултат в директния мач (само ако два отбора имат равни предходни показатели)  5. Жребий

Всички часове са в източноевропейско лятно време, (UTC+3).

Група A

Група В

Група C

Група D

Фаза на директни елиминации 

Всички часове са в източноевропейско лятно време (UTC+3). В мачовете от четвъртфиналите, полуфиналите и мачът за третото място се изпълняват дузпи, за да бъде определен победител, при равенство в редовното време. Във финала при равен резултат в редовното време се играе добавено време, в което съставите имат право на четвърта смяна след въведени промени в правилника на ФИФА. При необходимост, след завършване на добавеното време, крайният победител се решава чрез изпълнение на дузпи.

<noinclude>

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Шампион

Статистика

Голмайстори 
6 гола
  Едуардо Варгас
5 гола
  Лионел Меси
4 гола
  Гонсало Игуаин
3 гола

  Филипе Коутиньо

  Клинт Демпси (1)

  Алексис Санчес

2 гола

  Есекиел Лавеци
  Ерик Ламела
  Ренато Аугусто
  Саломон Рондон

  Енер Валенсия
  Карлос Бака
  Хамес Родригес (1)
  Блас Перес

  Артуро Видал (1)
  Едсон Пуч
  Хосе Педро Фуенсалида

1 гол

  Серхио Агуеро
  Евер Банега
  Виктор Куеста
  Анхел Ди Мария
  Николас Отаменди
  Хуан Карлос Арсе
  Хасмани Кампос
  Габриел Барбоса
  Лукас Лима
  Хосе Мануел Веласкес
  Хосеф Мартинес
  Хайме Айови
  Мичаел Аройо
  Мийер Боланьос

  Антонио Валенсия
  Кристиян Нобоа
  Марлос Морено
  Кристиан Сапата
  Франк Фабра
  Селсо Борхес
  Йохан Ванегас
  Ектор Ерера
  Хавиер Ернандес
  Хесус Корона
  Рафаел Маркес
  Орибе Пералта
  Абдиел Аройо
  Мигел Камарго

  Виктор Аяла
  Паоло Гереро
  Кристиан Куева
  Раул Руйдиас
  Едисон Флорес
  Джърмейн Джоунс
  Гиаси Зардес
  Греъм Зуси
  Боби Уд
  Диего Годин
  Абел Ернандес
  Матиас Корухо
  Джеймс Марселин
  Чарлес Арангис

Бележка: В скоби е посочен броят на отбелязаните голове от дузпа.

Автоголове
  Франк Фабра (в полза на )
  Алваро Перейра (в полза на )
  Дже-Вон Уотсън (в полза на )

Най-много асистенции 
4 асистенции
  Лионел Меси (в 5 мача)
3 асистенции
  Клинт Демпси (в 6 мача)

Обща статистика 
 Отсъдени дузпи: 4 (3 вкарани, 1 пропусната)
 Най-бърз гол: 2-ра минута
Йохан Ванегас за  срещу 
 Най-бърз гол след влизане в игра: 4 минути
Орибе Пералта за  срещу  (влиза в 77'); Хасмани Кампос за  срещу  (влиза в 57')
 Най-късен гол: 90+10 минута
Артуро Видал за  срещу 
 Общ брой показани жълти картони: 150 (∅ 4,69)
 Общ брой показани червени картони: 15 (∅ 0,47)

Крайно класиране

Награди и отличия

За целия турнир 
 Златна топка:  Алексис Санчес (с 3 гола и 1 асистенция в 6 мача)
 Златна обувка:  Едуардо Варгас (с 6 гола в 6 мача)
 Златна ръкавица:  Клаудио Браво (13 спасявания, 3 мача без допуснат гол, 5 допуснати гола; в общо 6 мача)
 Награда за феърплей:

Идеален отбор 
Източник: Официален сайт – връчени награди 

Бележка: Не са включени минутите играни в продължения.

Играч на мача 
След края на всеки мач се избира играч, който се е представил най-добре и има основен принос за изхода на двубоя. Поради спонсорски причини, официалното име на наградата е Будвайзер Играч на мача (Budweiser Man of the Match).

Източници

Външни препратки 
 
 Копа Америка Сентенарио на страницата на КОНКАКАФ
 Копа Америка Сентенарио на страницата на КОНМЕБОЛ

Копа Америка
Футбол в САЩ